Вольня́нский райо́н () — упразднённая административная единица Запорожской области Украины. Административный центр — город Вольнянск.

География 
Вольнянский район расположен в северной части Запорожской области. Район граничит: на севере — с Днепропетровской областью, на востоке — с Новониколаевским районом, на юге — с Ореховским и Запорожским районами, на западе — с городом Запорожье.

По территории района протекают реки
Днепр,
Солёная,
Средняя Терса,
Любашевка,
Мокрая Московка,
Вольнянка,
Плоская Осокоровка,
ручей Осокоровка.

История 
Район образован в 1966 году. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Запорожского района.

Население 
По данным переписи 2001 года, численность населения составляла 50 689 человек, на 1 января 2013 года — 47 996 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Известные люди

В районе родились 
 Паторжинский, Иван Сергеевич (1896—1960) — оперный певец, народный артист СССР (1944).

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Вольнянский район — органы власти, экономика, предприятия, сельские советы
 Вольнянский район. Описание. Достопримечательности
 Вольнянский край - Видео журнал Вольнянска

Примечания